Donata de Castell-Rüdenhausen (20 de junho de 1950 - 5 de setembro de 2015) foi um membro da nobreza alemã. Ela era filha de Siegfried, 4.º Príncipe de Castell-Rüdenhausen (1916-2007), chefe do ramo Rüdenhausen da Casa de Castell, e sua esposa, a Condessa Irene de Solms-Laubach (1925-2006). Ela era a mãe do príncipe Jorge Frederico da Prússia (10 de junho de 1976), o atual chefe da Casa de Hohenzollern, a dinastia governante do Império Alemão e do Reino da Prússia até 1918.

Biografia 
Condessa Donata de Castell-Rüdenhausen nasceu no Castelo de Rüdenhausen, Unterfranken, Alemanha para Siegfried, 4.º Príncipe de Castell-Rüdenhausen (1916-2007), chefe do ramo Rüdenhausen da Casa de Castell e sua esposa a Condessa Irene de Solms-Laubach (1925-2006) e sobrinha da Princesa Viúva de Hanôver (1929-2015), a segunda esposa do Príncipe Ernesto Augusto IV de Hanôver (1914–1987). Donata foi a terceira criança nascida de seus pais e a única filha de oito filhos. Ela foi criada Luterana.

Em 24 de maio 1975 na Igreja Luterana St. Peter e Paul em Rüdenhausen Donata casou com o ​​príncipe Luís Fernando da Prússia (1944-1977), filho do príncipe Luís Fernando da Prússia (1907-1994) e sua esposa grã-duquesa Kira Kyrillovna da Rússia (1909-1967). Depois do casamento o jovem casal viveu em Bremen, onde Luís Fernando trabalhou em um banco.

Luís Fernando e Donata foram pais de dois filhos, um filho e uma filha:
 Príncipe Jorge Frederico da Prússia (10 de junho de 1976 em Bremen), o atual chefe da Casa de Hohenzollern, a ex-dinastia governante do Império Alemão e do Reino da Prússia até 1918, casou-se com a princesa Sofia Joana Maria de Isenburg em 27 de agosto de 2011. Em 20 de Janeiro de 2013, Sofia deu à luz filhos gêmeos, o mais velho dos dois, Carlos Frederico, é o herdeiro da Casa de Hohenzollern. Em 2 de abril de 2015 ela deu à luz uma filha.
 Príncipe Carlos Frederico Franz Alexandre da Prússia (20 de janeiro de 2013 em Bremen)
 Príncipe Lúis Fernando Cristiano Alberto da Prússia (20 de janeiro de 2013 em Bremen)
 Princesa Emma Maria Carlota Sofia da Prússia (2 de abril de 2015 em Bremen)
 Princesa Cornélia Cecila Viktoria Luise da Prússia (30 de janeiro de 1978, em Bremen); Ela nasceu portadora de deficiência mental.
Seu marido Lúis Fernando em 1967 ofereceu-se para servir no exército alemão ocidental, com o objetivo de se tornar um oficial da reserva. Em 1972 ele começou um estágio em um banco e continuou a servir os seus deveres militares em uma base regular. Em 1977, ele foi envolvido em um acidente grave durante manobras militares, quando ele estava preso entre dois veículos. Apesar de sua perna foi amputada, ele sucumbiu várias semanas mais tarde ao trauma e morreu em 11 de Julho 1977, em Bremen.

Em 9 de fevereiro de 1991, Donata casou novamente com o Duque Friedrich August de Oldenburg (1936). Ele havia se divorciado da princesa Maria Cecilia em 23 de novembro de 1989. Maria Cecilia era irmã do falecido marido de Donata, Lúis Fernando. Friedrich August é o filho de Nicolau, Grão-Duque Hereditário de Oldenburg (1897-1970) e sua esposa Helena, Duquesa de Albany (1899-1948). Eles não tiveram filhos.

Donata morreu em Traunstein, Oberbayern, em 5 de setembro de 2015, depois de uma longa batalha contra a doença com 65 anos de idade. Ela foi enterrado no Mausoléu da Família Grão-Ducal de Oldemburgo em Oldemburgo.

Títulos e estilos 
 1950-1975 : Sua Alteza Ilustríssima a Condessa Donata de Castell Rüdenhausen
 1975-1991 : Sua Alteza Imperial e Real Princesa Lúis Fernando da Prússia
 1991-2015 : Sua Alteza a Duquesa Friedrich August de Oldemburgo

Ascendência

Referências 

Casa de Hohenzollern
Princesas da Prússia
Casa de Oldemburgo em Oldemburgo
Duquesas de Oldemburgo
Damas da Ordem de Luísa